Gretel Von Romell Johansen, nacido en la ciudad de Enkhuizen, Holanda, el 5 de agosto de 1861 y fallecido a la temprana edad de 45 años a finales del verano de 1906, sin que se sepa la fecha exacta de su fallecimiento, por las circunstancias que fue encontrado.

En su pequeño pueblo natal fue un estudiante promedio de Investigación, y su popularidad empezó a crecer al momento de graduarse de investigador en la universidad de Han Solo University por su trabajo de tesis, en el cual el presentaba una nueva rama de la ciencia a la que nombró Ciencias Distributivas. En ella él proponía que las matemáticas aplicadas en la forma de distribución de objetos puede y debe ser utilizada para el manejo óptimo de un espacio.

Este trabajo no fue tomado en serio y culminó con la expulsión del gremio profesional de la investigación, con el afán de defender su trabajo. Gretel se hundió en la decadencia, pues terminó trabajando de cargador en una bodega para "probar" la validez de su teoría.

Años después solo y decepcionado, padeció de un grave alcoholismo el cual lo condujo a la muerte. Esta es la forma en que se desperdició un brillante pensador, creador de teorías que no alcanzó el reconocimiento.

La teoría de Gretel Johansen podría ser el pilar del desarrollo urbano que cada vez cuenta con mayor demanda en menos espacio.

Actualmente cuenta con pocos seguidores localizados en las cercanías de su ciudad y sus descendientes, su familia (no de descendencia directa) se han propuesto difundir las ideas de Johansen que parecen ser utilizadas con efectividad en diversas ramas aunque no se conociera su investigación y propuesta de crear las Ciencias Distributivas.

Matemáticos de los Países Bajos